

Населені пункти та їхні частини
 Улянув — місто в Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства
 Улянув — гміна в Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства
 Улянув — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Улянув — частина села Острови-Тушовські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки